Here Comes the Bride – album degli Spin Doctors del 1999

Film
 Here Comes the Bride – film del 1915 diretto da Joseph Kaufman
 Here Comes the Bride – film del 1919 diretto da John S. Robertson
 Here Comes the Bride – film del 1927 diretto da Julian Ollendorff
 Here Comes the Bride – film del 1989 diretto da Artemio Marquez
 Here Comes the Bride – film del 2010 diretto da Chris Martinez